Mike Rogers peut désigner :

 Mike Rogers (né en 1958), homme politique américain (Indiana) ; 
 Mike Rogers (né en 1963), homme politique américain (Michigan) ;
  (1954-), joueur canadien de hockey sur glace.